Aleksander Dąbrowski (1787-1836?) – podpułkownik Wojska Polskiego
 Aleksander Dąbrowski (1860-1938) – prałat, kustosz bazyliki metropolitalnej w Kownie
 Aleksander Andrzej Dąbrowski (1870-1925) – generał brygady Wojska Polskiego
 Aleksander Dąbrowski (ur. 1962) – ukraiński samorządowiec i działacz państwowy

Zobacz też 
 Inne osoby noszące nazwisko Dąbrowski